Giorgio Marincola (partizaan), Somalisch-Italiaanse partizaan
 Giorgio Marincola (metrostation), metrostation in Rome